Le terme « nerd » peut être un anglicisme désignant une personne solitaire et intelligente, parfois socialement handicapée, passionnée par des sujets liés à la science et aux techniques.
 N.E.R.D est un groupe de musique américain.
 Nintendo European Research and Development, une filiale de Nintendo.